Lescure kan syfta på: 

 Lescure – kommun i Ariège
 Lescure-Jaoul – kommun i Aveyron
 Lescure-d'Albigeois – kommun i Tarn

Personer 
 Louis de Salgues de Lescure (1766-1793), fransk rojalistisk general under Franska revolutionen